Bossi es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Personas 
Carmelo Bossi, boxeador italiano.
Martín Bossi, actor, imitador y humorista argentino.
Umberto Bossi, político italiano fundador del partido Lega Lombarda.

Otros 
Aleuroplatus bossi, insecto hemiptera de la familia Aleyrodidae.
Colonia Bossi, comuna argentina en la provincia de Santa Fe.